Длинноуски — русское название нескольких таксонов насекомых:
 Длинноуски  — второе название семейства чешуекрылых Длинноусые моли.
 Длинноуски () — род чешуекрылых из одноимённого семейства.
 Длинноуски () — род двукрылых из семейства слепней.